Na Białorusi (biał. Клюкавічы, ros. Клюковичи)
 Klukowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Brolniki
 Klukowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Bielica

 W Polsce
 Klukowicze – wieś w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Klukowicze – dawna gmina
 Klukowicze – dawna gromada

 Zobacz też
 Klukowicze-Kolonia